Sebes, férfikeresztnév
 Sebes, magyar családnév

Települések
 Sebes  románul Sebeş, falu Romániában, Brassó megyében
 Sebes (Felső) (Vyšná Šebastová), község Szlovákiában az Eperjesi járásban
 Egykor Sebeskellemes néven Kellemessel egyesített falu, ma Kellemes része Szlovákiában
 Szászsebes  románul Sebeş, megyei jogú város Romániában, Fehér megyében
 Sebespatak  románul Sebeş, Marosoroszfaluhoz tartozó falu Romániában, Maros megyében
 Borossebes város Romániában, Arad megyében
 Körössebes falu Romániában, Bihar megyében
 Rábasebes község Magyarországon, Győr-Moson-Sopron megyében

Vízfolyások
 Sebes folyó Romániában 
 Sebes patak Romániában, Maros megyében, Szováta fölött
 Sebes patak Romániában, Brassó megyében
 Sebes patak Romániában, Krassó-Szörény megyében